

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч в честь 30-летия открытия стадиона и 10-летия победы бразильцев в IX чемпионате мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч XII чемпионата мира

Отборочный матч XII чемпионата мира

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 
Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Игры сборной, 1980

1980
Футбол в СССР в 1980 году